Caricamento o upload – in informatica, processo di invio o trasmissione di un file.
 Caricamento – procedimento atto a rendere operativa un'arma da fuoco.
 Caricamento – concetto economico assicurativo.
 Caricamento – Piazza Caricamento, piazza di Genova.